Сурдешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.
 Сурдешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Бряза.